

Patronyme 

 Jean de La Vacquerie (mort en 1497), premier président du parlement de Paris sous Louis XI, d'où la rue La Vacquerie dans le  de Paris ;
 Charles Vacquerie (1817-1843) gendre de Victor Hugo ;
 Auguste Vacquerie (1819-1895), son frère, poète, dramaturge et journaliste français.

Toponyme 
Vacquerie, ancienne commune française, située dans le département de la  Somme et la région Hauts-de-France, fusionnée en 1986 avec la commune de Bernaville. 
La Vacquerie, commune française, située dans le département du Calvados et la région Basse-Normandie. 
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, commune française, située dans le département de l'Hérault et la région Languedoc-Roussillon.
Vacquerie-le-Boucq, commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.  
Lavacquerie, commune française, située dans le département de l'Oise.
Communauté de communes de la Vacquerie, structure intercommunale française, située dans le département du Nord et la région Hauts-de-France.